Сурма:
 Сурма — інша назва хімічного елементу стибій (Sb); метал.
 Сурма — музичний інструмент.
 Сурма — підпільний журнал Української військової організації (УВО). Виходив у 1927—1934 роках.
 Сурма — журнал Організації українських націоналістів (ОУН). Виходить по сьогодні.
 Сурма — часопис українського громадського життя у Китаї. Виходив з 1930-х у Харбіні.
 Сурма — велика річка в Бангладеш